Escambia é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Escambia (Alabama)
 Condado de Escambia (Flórida)

Desambiguações de topônimos